Calle 36 puede referirse a cuatro estaciones del Metro de Nueva York:
 Calle 36 (línea Queens Boulevard), en la línea Queens Boulevard.
 Calle 36 (línea West End) en la línea West End.
 Calle 36 (línea de la Cuarta Avenida) en la línea de la Cuarta Avenida.
 Beach 36th Street (línea Rockaway) en la línea Rockaway.